Сан Андрес Синастла има више значења:

 Општина Сан Андрес Синастла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес Синастла (Сан Андрес Синастла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику